Duilio, de son vrai nom Lorenzo di Ciccio (né le  à Frenkendorf) est un chanteur suisse italophone.

Carrière 
Il est le représentant de la Suisse au Concours Eurovision de la chanson 1994 avec la chanson Sto pregando. Il est sélectionné par la SRG SSR.

À la fin des votes, il obtient 15 points et finit  des vingt-cinq participants.

L'album qui sort peu après et porte son nom n'a aucun succès.

Liens externes

Source de la traduction

Voir aussi

Articles connexes 
 Suisse au Concours Eurovision de la chanson 1994
 Suisse au Concours Eurovision de la chanson
 Concours Eurovision de la chanson 1994

Participant au Concours Eurovision de la chanson pour la Suisse
Participant au Concours Eurovision de la chanson 1995
Chanteur suisse
Nom de scène
Naissance en février 1973
Naissance dans le district de Liestal